Dhali kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Dáli (ort), Eparchía Lefkosías,

Indien 

 Dhali (ort i Indien), Tamil Nadu, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar